August Grahl – pittore tedesco
 Francisco Grahl – calciatore argentino
 Jens Grahl – calciatore tedesco